De Sint-Martinusstraat is een laat-19e-eeuwse straat aan de noordzijde van de binnenstad van de Nederlandse plaats Venlo.

Locatie 
De straat loopt in noordelijke richting van de splitsing Grote Kerkstraat en Kleine Kerkstraat, tot aan de kruising Mercatorstraat/Noord-Binnensingel/Straelseweg, waarbij zij de Goltziusstraat kruist.

Geschiedenis 
Aanvankelijk werd de straat Moerdijkstraat genoemd. Deze naam hield vermoedelijk verband met het in de middeleeuwen rondom de stad liggende moerasgebied. Dit gedeelte van de buiten de stadsmuren gelegen gebied werd in de vestingtijd De Hel genoemd, dat dit vermoeden bevestigt. De naam Moerdijkstraat werd echter pas in 1887 ingevoerd, volgens Henri Uyttenbroeck’s boek Bijdragen tot de Geschiedenis van Venlo. Tijdens de slechting van de vestingwerken werd voor de bewoners van 't Ven, die hun kerkdienst hielden in de Martinuskerk, provisorisch een dijk aangelegd in de Helbeek, zodat zij zonder een grote omweg te hoeven maken toch de kerk konden bereiken. De naam werd rond 1900 veranderd in Sint-Martinusstraat; de achterliggende reden is niet bekend.

Monumenten 
Aan deze straat liggen 14 monumenten, waarvan twee rijksmonumenten.

Rijksmonumenten 

Zie Lijst van rijksmonumenten in Venlo (plaats) voor alle Rijksmonumenten in Venlo.

Gemeentelijke monumenten 

Zie Lijst van gemeentelijke monumenten in Venlo (gemeente) voor alle gemeentelijke monumenten.

Fotogalerij

Zie ook 
 Lijst van rijksmonumenten in Venlo (plaats)
 Lijst van gemeentelijke monumenten in Venlo (gemeente)

Straat in Venlo binnenstad
Geschiedenis van Venlo